Oxner ist Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Anderl von Rinn bzw. Anderl (Andreas) Oxner von Rinn, (1459–1462), angebliches Ritualmordopfer
 Helmut Oxner (1956–1982), deutscher Neonazi